Niemcy:
 Leutkirch – dzielnica gminy Salem w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Leutkirch im Allgäu – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Leutkirch im Allgäu - wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg